Ксар-Улед-Султан — укреплённое зернохранилище или ксар, расположенный в городе Татавин, вилайета Татавин (Тунис).

Описание 
Ксар раскинулся на двух дворах, каждый из которых имеет периметр многоэтажных сводчатых зернохранилищ. Как и другие ксары, построенные берберскими общинами, Ксар-Улед-Султан расположен на вершине холма, чтобы помочь защитить его от набегов сторон в предыдущие века.

Туризм 
В 1998 году в Ксар-Улед-Султан стал местом съёмок фильма “Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза”. Ксар был использован в качестве декорацией для сцен на планете Татуин, в городе Мос-Эспа, в квартале рабов, там где провёл детство Энакин Скайуокер — один из главных персонажей фильма.

Примечания 

Здания и сооружения Туниса
Звёздные войны